Il doppio dell'Open EuroEnergie de Quimper 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

James Cerretani e Adil Shamasdin hanno battuto in finale Jamie Delgado e Jonathan Marray 6–3, 5–7, [10–5].

Teste di serie
Cerretani e Shamasdin hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (campioni)
 Jamie Delgado /  Jonathan Marray (finale)

 Treat Conrad Huey /  Purav Raja (semifinali) 
 Yves Allegro /  Olivier Charroin (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open EuroEnergie de Quimper 2011